Curling peut désigner:
 Curling, sport pratiqué sur la glace.
 Curling handisport, sport dérivé du curling pratiqué par les handicapés.
 Curling est un film du cinéaste québécois Denis Côté.

Patronyme 

 Alvin Curling (né en 1939), homme politique canadien d'origine jamaïquaine. 
 Alex Curling (1908-1987), avocat et homme politique costaricain d'origine afrocaribéenne .

Toponyme 
 , subdivision de la ville canadienne de Corner Brook à Terre-Neuve-et-Labrador.

Divers 
 Pont de curling, un type de pont.
 Fer à curling, un type de fer à lisser utilisé pour faire courber les cheveux.
 Ulcère de Curling, un type d'ulcère associé au stress avec de sévères brûlures.